Germain kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Germain
 Philbert Germain
 René Gerard Antoine Germain

Robotskapade auktorsförkortningar